Премия «Джуно» за сингл года () присуждается с 1974 года за лучший сингл в Канаде. Она также была известена как Лучший сингл () и Лучший продаваемый сингл (). Награда вручается исполнителю.

Лучший сингл (1974)

Лучший продаваемый сингл (1975 - 1979)

Сингл года (1980 - 1998)

Лучший сингл (1999 - 2002)

Сингл года (2003 - настоящее время)

Примечания

Сингл